Open Telefónica by Nissan sezona 2001 je dirkaško prvenstvo, ki je potekalo leta 2001.

Rezultati

Dirkači

2001 v športu
2001